Justina es un nombre propio femenino de origen latino

Personas
 Justina (emperatriz), esposa de Magnencio y Valentiniano I
 Justina de Antioquía, santa de la Iglesia Católica y Ortodoxa;
 Justina de Padua, mártir
 Justina Ruiz de Conde, intelectual y activista republicana española
 Justina Machado, actriz portorriqueña
 Justine Henin, es una exjugadora de Tenis
 Justina Valentine, es una rapera, compositora y modelo estadounidense
 Justina Bustos, actriz y modelo argentina

Variaciones del nombre Justina en otros idiomas 
Este nombre posee ciertas variaciones tales como Justine, Justiniana, Giustine, Justa, Xistinia, Xurdtina. Que en términos generales son el mismo nombre Justina solo que en diferentes idiomas.

 Justine: Es visto más en los países de idioma, Inglés, Francés y en Catalán.
 Xistina: Escrito así en el idioma romance galaico-portugués, es decir, Gallego.
 Xurdtina: Escrito en el idioma austriaco que también es conocido como idioma bable.
 Giustine: Es muy conocida esta variación en el idioma Italiano.

Santoral 
El santoral del nombre Justina proviene de Santa Justina que es la patrona de las ciudades Italianas, Pauda y Venecia su fecha de celebración viene siendo el 26 de septiembre de cada año.

Geografía
 Justina, el nombre que recibió la ciudad hispana de Cartagena (hoy España), durante parte del reinado de Justiniano I, en el siglo VI;

Deportes

 a Justinas Lagunavičius, un jugador soviético de baloncesto;

Ingeniería

a Justina, un robot para realizar tareas de trabajo doméstico, creado por un equipo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México.